Empyrean — пятый студийный альбом немецкой группы Lord Of The Lost, выпущенный 29 июля 2016 года на звукозаписывающем лейбле Out of Line Records.

Список композиций

Клипы 
 «» (2016)
 «» (2016)
 «» (2017)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Lord Of The Lost
Альбомы на английском языке